Brugg heißen folgende geographische Objekte:
 Bezirk Brugg im Kanton Aargau, Schweiz
 Brugg, Stadt im Kanton Aargau

Gemeindeteile:
 Brugg (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Brugg (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

 Brugg (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Brugg (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde von Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Brugg (Gemeinde Sigmundsherberg), Katastralgemeinde von  Sigmundsherberg, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Brugg (Gemeinde Rennweg), Ortschaft von Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Brugg (Gemeinde Höchst), Ortschaft von Höchst, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Brugg (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 

Brugg, Weiteres:
 Brugg Group, Schweizer Industriekonzern 

Siehe auch:
Bruck, Brug